A Autoestrada A14, também conhecida como Autostrada Adriática, é uma autoestrada da Itália, que conecta Bolonha a Taranto. Possui  de extensão, e é inteiramente gerida pela Autostrade per l'Italia.

Desde a sua inauguração, se tornou uma importante via de férias, servindo as principais cidades costeiras da Emília-Romanha, como Rimini, Riccione, Cesenatico e Cattolica, e ligando esta região com o sul do país, especificamente as regiões das Marcas, Abruzos, Molise e Apúlia.

História
Após aprovado o "Plano de construção de novas estradas e autoestradas" (em italiano Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali), presente na  lei 729 de 1961, se iniciou a concepção da autoestrada que hoje é conhecida como A14. A primeira parte da construção, o trecho entre Bolonha e Forlì, foi finalizada em 1966. Já em 1967, foi inaugurado o anel viário de Bolonha, projeto que absorveu uma antiga via que servia como ligação entre a autoestrada A1 e a estrada estatal SS 9.

A rodovia chegaria a Ancona em 1969; sendo também neste período a abertura do trecho Pescara-Vasto (cerca de 50 km). Em 1973, a estrada estava completa entre Bolonha e Bari, considerando o trecho então classificado como A17; no mesmo ano é inaugurado o ramo até Ravena. A autoestrada é completada em 1975, com o prolongamento até Taranto.

Rota

Abreviações provinciais: BO = Bolonha; RA = Ravena; FC = Forlì-Cesena; RN = Rimini; PU = Pesaro e Urbino; AN = Ancona; MC = Macerata; FM = Fermo; AP = Ascoli Piceno; TE = Téramo; PE = Pescara; CH = Chieti; CB = Campobasso; FO = Foggia; BT = Barletta-Andria-Trani; BA = Bari; TA = Taranto.

A14